Samut Songkhram (provincie), een provincie in het midden van Thailand
Amphoe Mueang Samut Songkhram, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het midden van Thailand
Samut Songkhram (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand
Samut Songkhram (voetbalclub), de voetbalclub uit de gelijknamige stad